Tillack ist der Familienname von:

 Hans-Martin Tillack (* 1961), deutscher Journalist
 Heike Tillack (* 1968), deutsche Leichtathletin